Фарион — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фарион, Артур Евгеньевич (род. 1995) — российский футболист.
 Фарион, Ирина Дмитриевна (род. 1964) — украинский политический и общественный деятель, член Всеукраинского объединения «Свобода».